EVL kan syfta på:

 evl.fi – ulr för Finlands största religiösa samfund, se Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 EVL Landshut Eishockey – tidigare namn på en tysk ishockeyklubb, se EV Landshut
 EVL – estnisk högerextrem organisation Eesti Vabadussõjalaste Liit på 1930-talet, se Frihetskämparnas förbund